Juan Martín del Potro era il detentore del trofeo e ha difeso con successo il titolo sconfiggendo in finale Grigor Dimitrov con il punteggio di 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Grigor Dimitrov (finalista)
 Kevin Anderson (quarti di finale)
 Jack Sock (quarti di finale)
 Juan Martín del Potro (campione)

 Miša Zverev (quarti di finale)
 Fabio Fognini (semifinali)
 Yūichi Sugita (quarti di finali)
 Fernando Verdasco (semifinali)

Qualificati 

  Simone Bolelli (primo turno)
  Márton Fucsovics (primo turno)

 Jerzy Janowicz (secondo turno)
 Lukáš Lacko (primo turno)

Lucky loser

  Jürgen Zopp (secondo turno)

Wild card 

  Elias Ymer (secondo turno)
  Mikael Ymer (primo turno)

 Miša Zverev (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2017